McCusker ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron McCusker (* 1978), nordirischer Schauspieler
 Joan McCusker (* 1965), kanadische Curlerin
 John McCusker (* 1973), schottischer Folkmusiker, Musikproduzent und Komponist
 Malcolm McCusker (* 1938), australischer Politiker
 Mary McCusker, schottische Schauspielerin
 Michael McCusker (* 1966), US-amerikanischer Filmeditor

en:McCusker